Яна Чепелова (; родилась 29 мая 1993 года в Кошице, Словакия) — словацкая теннисистка; победительница девяти турниров ITF (шести — в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010); бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге; призёр I юношеских Олимпийских игр.

Общая информация 
Яна — одна из двух детей Петера Чепела и Ярмилы Чепеловой. У уроженки Кошице есть брат Роман.

Словачка пришла в теннис в четыре года, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
На Открытом чемпионате США проиграла в первом раунде Се Шувей в упорном трёхсетовом матче.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 
 

Теннисисты Словакии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек